Хентисбай (Хентисбей, Хентис-Бей, , , ) — небольшой город на западе Намибии, на территории области Эронго. Входит в состав .

Географическое положение 
Город находится в западной части области, на побережье Атлантического океана, на расстоянии приблизительно 285 километров к западу-северо-западу (WNW) от столицы страны Виндхука. Абсолютная высота — 17 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 1991 года численность населения составляла 1 612 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Достопримечательности 
Севернее по побережью находится мыс Кейп-Кросс, известный одним из самых больших в мире лежбищ капских морских котиков. Также на мысе расположена копия падрана, установленного здесь в 1485 году португальским мореплавателем Диогу Каном.

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Свакопмунд.

Примечания 

Города Намибии